Termenul „Sauerland” se poate referi la:

Sauerland este o regiune colinară, din Mittelgebirge
Sauerland, un cartier ce aparține de Wiesbaden-Dotzheim
Sauerlandkurier, un ziar cotidian
O grupă teroristă din Germania
Nume de persoane
Jörg Sauerland (* 1976), fotbalist german

Vezi și
Max Sauerlandt (1880–1934), istoric german
Walter Sauerlandt (1899–1982), agronom german